Bagua (stad), een stad in Peru
Bagua (provincie), een provincie van Peru
Bagua (district), een district van Peru
Trigram (I Tjing), de acht trigrammen (bāguà) van de I Tjing